La familia Clutter fue una familia estadounidense de Holcomb, Kansas, asesinada en 1959 durante un intento fallido de robo. El crimen fue inmortalizado en la novela periodística de Truman Capote A sangre fría.

Si bien la familia Clutter constaba de un matrimonio, tres hijas y un hijo, cuando se habla de la "familia Clutter", se suele entender que únicamente se hace referencia a los cuatro miembros que fueron asesinados.

Miembros de la familia 

El cabeza de familia era Herbert William Clutter (1911-1959), un granjero de ascendencia alemana (Clutter es una corrupción del término Klotter). Había estudiado agricultura en la Universidad Estatal de Kansas. Después de casarse con Bonnie Fox en 1934 se había establecido exitosamente en Garden City y luego en la cercana Holcomb, ambos lugares situados en Kansas. En 1959, Herbert Clutter era el propietario de la granja River Valley y era considerado el segundo hombre más rico de la región. Era presidente de la Confederación de Organizaciones Granjeras de Kansas y había sido miembro del Comité de Créditos Agrícolas durante el período presidencial de Dwight Eisenhower. Firme abstemio, Clutter no contrataba a nadie que bebiera, siendo además era un miembro activo de la Iglesia Metodista, a la que frecuentemente donaba dinero. El día de su muerte había firmado un seguro de vida por 40 mil dólares.

Bonnie Clutter (1914-1959) (Bonnie Fox era su nombre de soltera), había vivido durante años a menos de 30 kilómetros de su futuro esposo en Rozel, Kansas. Sin embargo, lo conoció debido a que su hermano fue compañero de estudios de Herbert Clutter en la universidad. Intentó estudiar enfermería a los 18 años en el Hospital Santa Rosa ('St. Rose Health Center', ubicado en Great Bend); sin embargo no logró aguantar el ritmo de los hospitales y renunció a los dos años. En Holcomb, fue una destacada miembro de la sociedad hasta que una depresión la tuvo asistiendo a psiquiatras por más de cuatro años. Una semana antes de su muerte se le había diagnosticado que la raíz de sus males no era un problema mental sino físico y que una operación en su columna eliminaría sus crisis emocionales permanentes.

Nancy Mae Clutter (1943-1959) era una popular adolescente para el momento de su muerte. Participaba activamente en el club 4-H, y como su madre estuvo enferma los últimos años de su vida, ella tuvo que hacerse cargo de muchas de las tareas domésticas.

Kenyon Neal Clutter (1944-1959), era el hijo menor del matrimonio, y al igual que su hermana, participaba en las reuniones del club 4-H.

Eveanna y Beverly eran las hijas mayores de los Clutter. Cuando ocurrieron los asesinatos, ellas ya no vivían en el hogar paterno, pues Eveanna había contraído matrimonio, formando su propia familia, y Beverly estudiaba enfermería en Kansas City.

Historia 
Alrededor de las once y media de la noche del sábado 14 de noviembre de 1959, Perry Smith y Dick Hickock entraron a la casa de los Clutter y, después de inmovilizar a los cuatro miembros de la familia presentes, registraron todo el inmueble buscando una caja fuerte que, según información recibida por Hickock, contenía diez mil dólares. Al comprobar que ésta no existía y que la información era errónea, asesinaron a los Clutter uno por uno.

El primero en ser asesinado fue Herbert Clutter, quien había sido llevado al sótano y atado de manos y pies. Smith le cortó la garganta con un cuchillo de caza. Al sentir el corte, Clutter logró soltar su mano izquierda, por lo que Smith le disparó a la cabeza con una escopeta. En otro ambiente del mismo sótano se encontraba, atado y amordazado, su hijo menor Kenyon, de 15 años, al que Smith asesinó disparándole en el rostro (cerca de la nariz). Luego se dirigieron al cuarto de Nancy Clutter, a la que asesinaron disparándole en la parte posterior de la cabeza (detrás del oído derecho, según se constató en la autopsia realizada) sin importarles que rogara por su vida. Smith declaró inicialmente que Hickock  había matado a las dos mujeres, pero posteriormente confesó que los cuatro crímenes habían sido realizados por él. 

Finalmente se dirigieron al dormitorio de Bonnie Clutter, a quien igualmente Smith le disparó en la cabeza (en la sien izquierda) mientras se encontraba amordazada y atada a su cama.  

Los asesinos robaron algunos bienes (unos binoculares y una radio a pilas) cuyo valor no pasaba de 40 dólares y huyeron de Kansas para luego terminar en México. 

Al día siguiente, Susan Kidwell y Nancy Ewalt, amigas de Nancy Clutter, alarmadas por la ausencia de ella y de su familia en los servicios dominicales de la iglesia Metodista, donde eran conspicuos miembros, fueron a buscarla. Al ingresar a su casa se dirigieron al dormitorio de Nancy, donde descubrieron horrorizadas el cuerpo sin vida de su amiga.

La declaración de un compañero de prisión de Hickock condujo a los investigadores hacia la pista de los asesinos.  

Los capturaron el 30 de diciembre de 1959. Luego de ser juzgados, los condenaron a la pena de muerte mediante la horca. Fueron ejecutados en la Prisión de Langsing (Kansas) el 14 de abril de 1965.

Véase también 
 Richard "Dick" Eugene Hickock
 Perry Edward Smith
 Holcomb
 Truman Capote
 A sangre fría (novela)
 A sangre fría (película de 1967)

Enlaces externos 
 Cincuenta años después, el pueblo de 'A sangre fría' no se ha recuperado, sitio digital 'El Universo', 13 de noviembre de 2009.

Clutter
Clutter